Laferté ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Haute-Marne:

 Laferté-sur-Amance
 Laferté-sur-Aube

Laferté oder Laferte ist der Familienname folgender Personen:

 Hector Laferté (1885–1971), kanadischer Politiker
 Joseph Laferté (1851–1930), kanadischer Politiker
 Lucien Laferté (1919–2012), kanadischer Skispringer
 Mon Laferte (* 1983), chilenische Sängerin, Musikerin und Komponistin

Siehe auch:
 La Ferté (Begriffsklärung)